Bella ciao (1944), chant de révolte des résistants italiens de la Seconde Guerre mondiale face aux Allemands et au régime fasciste italien ;
 Bella ciao (2000), film de Stéphane Giusti avec Jacques Gamblin et Yaël Abecassis ;
 l'épisode 15 de la série télévisée  ;
 Bella ciao (2020), bande dessinée de Baru traitant notamment de l'attribution et du texte de la chanson;